Eight Miles High (nummer), een nummer van de Amerikaanse folkrockgroep The Byrds, als single uitgegeven op 14 maart 1966
 Eight Miles High (album), een album van de Nederlandse rockband Golden Earring uit november 1969